Dan Sahlin – calciatore svedese
 Hans Sahlin – slittinista svedese
 Mona Sahlin – politico svedese

Pagine correlate 
 Salin